Locos del aire puede referirse a:

Los locos del aire, película protagonizada por Laurel y Hardy en 1939. Dirigida por A. Edward Sutherland su título original fue The Flying Deuces.
Locos del aire, comedia bélica de 1952 protagonizada por Dean Martin y Jerry Lewis. Dirigida por Norman Taurog su título original fue Jumping Jacks.
Air America, comedia bélica de 1990, dirigida por Roger Spottiswoode y protagonizada por Mel Gibson y Robert Downey Jr.
Hot Shots!, comedia bélica de 1991, dirigida por Jim Abrahams y protagonizada por Charlie Sheen y Valeria Golino, además de Lloyd Bridges como el almirante Benson.